Oberlimbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Oberlimbach (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Grad (Goričko) (dt. Oberlimbach), Ortschaft und Gemeinde in Goričko, Slowenien